HMAS Gascoyne je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Gascoyne (K354)
 HMAS Gascoyne (M 85)

Gascoyne